Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 20 ans s'est déroulé du 3 au 11 septembre 2004 à Prešov (Slovaquie).

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

Europe
2004
Événement sportif international en Slovaquie
Championnat d'Europe en 2004
Sport en Slovaquie en 2004